Церква святої Луції (Рим)
 Церква святої Луції (Сіракузи)